La A Lyga 1997-98 fue la octava edición del torneo de fútbol más importante de Lituania que se jugó del  al  y que contó con la participación de 16 equipos.

El Kareda Siauliai ganó su segundo título de manera consecutiva.

Resultados

Clasificación

Partidos

Enlaces externos 
RSSSF

1998
Fútbol en 1997
Lituania en 1997
Lituania en 1998
Fútbol en 1998